feröeri nyelv
 feröeri nép
 Feröer
 Feröer földrajza
 Feröer történelme